Sampuran (Muara), een plaats in Indonesië
Sampuran (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Sampuran (Ranto Baek), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing